Jacobus van der Velden (geestelijke), een Nederlands predikant, missionaris en schrijver
 Jacobus van der Velden (bestuurder), permanente vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Raad van Europa